Crettaz peut faire référence à :
 Bernard Crettaz (1938-2022), sociologue et ethnologue suisse ;
 Crettaz, hameau de Leysin (Suisse).